Fuhs ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Fuhs (* 1956), deutscher Pädagoge
 Hans Ferdinand Fuhs (* 1942), Theologe und Orientalist
 Julian Fuhs (1891–1975), Jazz-Pianist
 Karin-Simone Fuhs (* 1968), deutsche Designerin und Professorin für Nachhaltiges Design an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn
 Walther Fuhs, Physiker

Siehe auch:
 Fuß (Begriffsklärung)
 Fus